Tice ist der Familienname folgender Personen:

 Adam M. L. Tice (* 1979), US-amerikanischer Kirchenmusiker, Hymnendichter und Komponist
 Mike Tice (* 1959), US-amerikanischer Footballtrainer
 Richard Tice (* 1964), britischer Unternehmer und Aktivist
 Russ Tice (* 1961), US-amerikanischer Whistleblower

Tice ist der Name folgender Personen:
 Tice (Sängerin) (* 1985), deutsche Rapperin aus Velbert

Tice ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tice (Florida)
 Tice (Illinois)
 Tice (Kansas)